Husören kan syfta på:

Finland 

 Husören, Houtskär, Åboland,  (1 ha)
 Husören, Raseborg, Nyland,  (0,8 ha)

Sverige 

 Husören, Småland, en sjö i Ronneby kommun,

Se även
Husö